Teoria da decisão
 Tomada de decisão
 Decisão (álbum de Pamela)

Desambiguação